Бесполосый мохноногий сыч () — вид птиц из семейства совиных. Обитает на высотах до 3000 м от юга Мексики до западной Панамы. Считался сородичем северного мохноногого сыча. Нет признанных подвидов. Назван в честь американского орнитолога Роберта Риджвэя.

Описание 
Бесполосый мохноногий сыч — маленькая коренастая сова, с коротким хвостом и с широкими крыльями. Длина тела — 18 см, масса — 80 грамм. Тёмно-коричневый, на крыльях есть белые пятна. Нижняя часть тела гладкая, желтоватая, становится темнее на верхней части груди и на лицевом диске. Большая голова, с жёлтыми глазами и с белыми краями на лицевом диске. Полёт-порхающий и маневренный. 

Территориальный зов самца — свистящее «hoo hoo hoo...», произносимое примерно 10 раз в течение трех—пяти секунд. Самки издают громкое, слегка шипящее «ssirr». Зов древесной лягушки Triprion spinosus чрезвычайно похож на песню сыча и их легко спутать.

Питание 
Охотится на грызунов, землероек и других маленьких животных в качестве основной добычи, но иногда, охотится на птиц, летучих мышей и насекомых.

Среда обитания 
Эта ночная птица гнездится в горных лесах, в тропических горных лесах, так и в более высоких дубовых лесах, откладывая яйца в дупле дерева.

Примечания 

Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1905 году
Риджвэй, Роберт
Птицы Центральной Америки
Мохноногие сычи